Liste der Baudenkmale in Neustadt oder Liste der Baudenkmäler in Neustadt steht für:

 Liste der Baudenkmale in Neustadt (Dosse), Gemeinde Neustadt (Dosse), Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Liste der Baudenkmale in Neustadt am Rübenberge, Stadt Neustadt am Rübenberge, Region Hannover, Niedersachsen

 Liste der Baudenkmäler in Neustadt am Main, Gemeinde Neustadt am Main, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Liste der Baudenkmäler in Neustadt am Kulm, Stadt Neustadt am Kulm, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Liste der Baudenkmäler in Neustadt an der Waldnaab, Stadt Neustadt an der Waldnaab, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Liste der Baudenkmäler in Neustadt bei Coburg, Stadt Neustadt bei Coburg, Landkreis Coburg, Bayern
 Liste der Baudenkmäler in Neustadt an der Donau, Stadt Neustadt an der Donau, Landkreis Kelheim, Bayern
 Liste der Baudenkmäler in Neustadt an der Aisch, Stadt Neustadt an der Aisch, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Siehe auch:
 Liste der Baudenkmale in Neustadt-Glewe, Gemeinde Neustadt-Glewe, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern